Camus je priimek več znanih oseb:

 Albert Camus (1913—1960), francoski novinar, pisatelj in filozof, nobelovec leta 1957
 Aimée Antoinette Camus (1879—1965), francoska botaničarka
 Armand-Gaston Camus (1740—1804), francoski odvetnik, arhivist in politik
 Edmond Gustave Camus (1852—1915), francoski farmacevt in botanik
 Jean-Pierre Camus (1584—1652), francoski pisatelj
 Matilde Camus (1919—2012), španska pesnica
 Marcel Camus (1912—1982), francoski filmski režiser
 Mario Camús (1935—2021), španski filmski režiser